Carnaque - complexo do templo de Karnak, no Egito
Karnak (Illinois), vila nos Estados Unidos
Karnak (banda), grupo musical brasileiro
Karnak (álbum), primeiro álbum deles

Desambiguação